Příjmení McKenna nese více různých osobností:

 Barney McKenna (1939–2012) – irský hudebník, hráč na banjo, mandolínu a melodeon
 Dave McKenna (1930–2008) – americký jazzový klavírista
 Terence McKenna (1946–2000) – americký spisovatel, filosof a etnobotanik